Mariusz Jurasik – polski piłkarz ręczny
 Peter Jurasik – amerykański aktor